De rode pony, een novelle uit 1933 van John Steinbeck
The Red Pony (1949), een film van Lewis Milestone
The Red Pony (1973), een film van Robert Totten